Professor - uma pessoa que ensina uma ciência, arte, técnica ou outro conhecimento.
O Professor - um programa educativo da TV Cultura voltado ao público infanto-juvenil.
The Professor - um filme mudo de 1919 escrito, produzido, dirigido e protagonizado por Charles Chaplin

Localidades

Professores (Coronel Fabriciano) - um bairro em Minas Gerais